Аврю́з ( — от рәүез `ревизская, переписная`) — топонимы в Башкортостане.
 Аврюз — (также Ве́рхний Аврю́з) — река.
 Аврюз (деревня) — исчезнувшая деревня в современном Альшеевском районе.
 Аврюз (разъезд) — объект ж. д. инфраструктуры. Деревня разъезда Аврюз с 10 сентября 2007 года получила новое имя: Григорьевка.

Примечания